Huttenbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Huttenbach (Donauwörth), Ortsteil der Großen Kreisstadt Donauwörth, Landkreis Donau-Ries, Bayern

Gewässer:
 Huttenbach (Kinzig), rechter Zufluss der Schwarzwälder Kinzig (zum Oberrhein) beim Metzgerbauernhof, Stadtteil Ehlenbogen, Alpirsbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg 
 Huttenbach (Osterbach) – Name der zwei Oberläufe des Osterbachs (zur Biber) bei Friesenhofen, Gemeinde Buch, Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Vorderer Huttenbach, linker Hauptstrang-Oberlauf
 Hinterer Huttenbach, rechter Nebenstrang-Oberlauf
 Huttenbach (Rot), rechter Zufluss der Rot (zur Donau) bei Großschafhausen, Gemeinde Schwendi, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Hüttenbach
 Hutbach